Валенти́на Пономарёва:
 Пономарёва, Валентина Дмитриевна (род. 1939) — русская певица, исполнительница романсов и джазовая вокалистка.
 Пономарёва, Валентина Леонидовна (род. 1933) — советская лётчица, инженер и учёный, член отряда космонавтов в 1962—1969 годах.